Cité Blanche, un ensemble HLM dans le quartier des Deux Parcs situé entre Noisiel et Champs sur marne en Seine-et-Marne
 Cité Blanche, une voie publique du  arrondissement de Paris
 Cité Blanche, une ancienne cité ouvrière à Viviers-sur-Rhône, en Ardèche, inscrite aux Monuments historiques
 Cité Blanche, un ensemble HLM dans le  arrondissement de Paris

Références